Hánefur kan syfta på följande platser:

Island 

 Hánefur (ås), Norðurland eystra, 
 Hánefur (bergstopp), Austurland, 

Robotskapade Islandförgreningar